Stadion Awanhard w Łucku
 Stadion Awanhard w Ługańsku
 Stadion Awanhard w Równem
 Stadion Awanhard w Użhorodzie